143 rok naszej ery
 143 rok przed naszą erą
 143 liczba naturalna
 galaktyka NGC 143
 planetoida (143) Adria
 droga wojewódzka nr 143
 linia kolejowa nr 143
 Sonet 143 Williama Shakespeare'a
 Psalm 143
 bombowiec Amiot 143
 kutry rakietowe typu 143
 wytwórnia płytowa 143 Records
 143 to standardowy numer portu protokołu IMAP